Rubén Alejandro Botta Montero (San Juan, 31 de janeiro de 1990) é um futebolista argentino que atua como meio-campista. Atualmente joga pelo.

Títulos 
 Pachuca
 Campeonato Mexicano: 2016 (Clausura)

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Tigre
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Naturais de San Juan (Argentina)